La saison 2006 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. À la suite de la non-qualification de l'Allianssi Vantaa, les treize clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen.

Le club de Tampere United remporte le titre en terminant en tête, avec six points d'avance sur le HJK Helsinki et sept sur Haka Valkeakoski. Il s'agit du  de champion de Finlande de l'histoire du club. Le champion en titre, MyPa 47 Anjalankoski, ne termine qu'à la  du classement, à dix-sept points de Tampere.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
Sport en Finlande en 2006